Chung-tiao Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhongtiao Shan, bergskedja, Shanxi, 
 Zhongdiao Shan, ö, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar